Carles Riera i Albert (1960), sociòleg, activista social i polític català
 Carles Riera i Fonts (Moià, 1959), prevere i lingüista català, especialitzat en llenguatge científic
 Carles Riera Pujal (Granollers, 1956 - Barcelona, 2009), músic, clarinetista i pedagog